Parat ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre Parat (1928–2019), französischer Architekt 

Parat steht für: 
 Parat (Gewerkschaft), norwegische, dem Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund angeschlossene Gewerkschaftsorganisation
 Parat (Wolga), Zufluss der Wolga in Russland

Siehe auch: